Эццелино да Романо (): Эццелино I да Романо (? — ок. 1189) — политический и военный деятель средневековой Италии.
 Эццелино II да Романо (? — 1235) — политический и военный деятель средневековой Италии, сын Эццелино I.
 Эццелино III да Романо (1194—1259) — политический и военный деятель средневековой Италии, сын Эццелино II.